Stati Uniti d'America
 Westbrook – città della Contea di Middlesex, Connecticut
 Westbrook – città della Contea di Cumberland, Maine
 Westbrook – città della Contea di Cottonwood, Minnesota
 Westbrook – città della Contea di Mitchell, Texas
 Sudafrica
 Westbrook – città della Municipalità metropolitana di Ethekwini